Сервен, Антуан-Никола (Antoine-Nicolas Servin; 1746—1811) — французский историк и юрист.
 Сервен, Луи (1555—1626) — французский писатель и выдающийся судебный деятель.

Примечания